Nuova Fiat Topolino est le nom supposé (depuis au moins 2011) d'une micro voiture de ville.

Dévoilée dans la presse spécialisée italienne, cette microcar serait très compacte et disposerait d'une formule 2+2. Elle serait équipée du dernier moteur conçu par Fiat Powertrain Technologies, le SGE Multiair de .

Motorisation « TwinAir » 
Ce nouveau moteur fait partie du programme Fiat TwinAir SGE - Small Gasoline Engine - qui est la base d'une nouvelle génération de moteurs. D'une cylindrée de , sur 2 cylindres seulement, refroidi par eau, il a été présenté en avant première au Salon de Francfort en octobre 2007. Petit, compact et très vif, ce moteur développe 90 à 110 ch DIN selon la version du turbocompresseur qui l'équipe. Les soupapes sont actionnées par un système électrohydraulique Multiair qui permet une levée variable des soupapes d'admission. 

Une version atmosphérique de 65 ch est également testée.

La future Topolino utiliserait ce nouveau moteur, placé à l'avant, en position transversale comme sur toutes les Fiat.

La plate-forme retenue pour ce nouveau modèle serait entièrement nouvelle.

Le site de production retenu serait Kragujevac en Serbie dans les usines Zastava rachetées par Fiat. Le volume des ventes attendu devrait se situer à  exemplaires par an.

Les motorisations Fiat TwinAir prévues sont les suivantes :
 0,9 4V. Puissance : 65 ch
 0,9 4V Turbo 1. Puissance : 85 ch
 0,9 4V Turbo 2. Puissance : 110 ch

Sources 

Automobile Fiat